Mellanhalvan är  ett skärgårdsområde väster om Kökar i Föglö kommun i Åland (Finland). Det ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö